— бывший японский проектировщик компьютерных игр. Создатель аркад Pac-Man и Pole Position.

Жизнь и карьера 
Иватани родился в специальном районе Токио Мэгуро. В 1977 году он был принят на работу в компанию Namco. Здесь он разработал идею игры «Пэкку-мэн»; в 1980 году он вместе с программистом , инженером по программному обеспечению, дизайнером и , отвечающим за звуковое сопровождение, завершил разработку. 22 мая того же года игра была выпущена в Японии и обрела большую популярность, заинтересовав разработчика аркад Midway, который приобрёл права на реализацию данной продукции в США. Здесь она вышла под именем Pac-Man. Данная игра считается одной из лучших среди классических благодаря инновациям, привнесённым в индустрию.

Иватани вновь вернулся к классическому Pac-Man в 2007 году в процессе работы над  для Xbox 360. Он заявил, что данная игра будет последней, выпущенной под его руководством.

Иватани также создал ряд других игр, включая , но ни одна из них не превзошла успех Pac-Man. В рамках интервью Game Break для VH-1 он заявил, что не получил дивидендов от создания Pac-Man: «На самом деле, по факту никакой дополнительной награды за коммерческой успех Pac-Man не было. Я был просто наёмным рабочим. Моя зарплата никак не изменилась, никаких бонусов или официальных благодарностей». С апреля 2005 года он (в качестве приглашённого преподавателя) даёт лекции по предмету Изучение дизайна персонажей в . В марте 2007 года Иватани увольняется из Namco, полностью посвящая своё время лекциям в .

2 июня 2010 года, незадолго до Фестиваля игр в Нидерландах, Иватани провёл фотосессию, демонстрируя оригинальные наброски для Pac-Man. На следующий день, уже на фестивале, Иватани получил сертификат Книги рекордов Гиннесса: аркадные машины с игрой Pac-Man оказались самыми приобретаемыми по всему миру, их число достигло 293 822. Этот рекорд был зарегистрирован в 2005 году и отмечен в издании Guinness World Records: Gamer’s Edition 2008.

Тору Иватани появился в эпизодической роли-камео в фильме «Пиксели», однако он играет не самого себя, а безымянного техника. Роль профессора Иватани исполнил Денис Акияма. Пакман же представлен в фильме антагонистом.

Примечания

Публикации

Ссылки 
 Биография Тору Иватани
 Биография Тору Иватани на сайте Pac-Man museum
 Q&A: Pac-Man Creator Reflects on 30 Years of Dot-Eating  на сайте Wired.com
 Тору Иватани о качестве современных игр 

Разработчики компьютерных игр
Namco
Pac-Man
Megami Tensei
Capcom
Mega Man
Изобретатели Японии